Кванмён — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. Город знаменит своими музыкальными традициями.

История 
Известно, что эта земля входила в состав древнекорейского протогосударственного племенного объединения Махан. Позже, во времена Трёх корейских государств территория, на которой сейчас расположен Кванмён, принадлежала царству Пэкче. В 475 году территория была завоёвана государством Когурё. В то время здесь располагался район Инбёльно (Инбёльнохён). В 553 году город был завоёван государством Силла, после чего был переименован в Когян (Когянхён).
Во времена династии Корё Когян был переименован в Кымджун (Кымджунхён).
В 1413 году, после очередной административной реформы, Кымджун был переименован в Кымчхон (Кымчхонхён), а в 1795 году вошёл в состав Сихына. В 1974 году был образован Кванмён как один из районов Сихына. В 1981 году Кванмён был отделён от Сихына и получил статус города (си). Тогда же к нему был присоединён другой район Сихына — Сохаып.

География 
Кванмён — город-спутник Сеула. На севере Кванмён граничит с Сеулом, на западе и юге — с Аняном, а на востоке — с Сихыном. Ландшафт преимущественно холмистый.

Административное деление 
Кванмён административно делится на 18 тон (дон). Данные о населении за 2005 год.

Экономика 

Заводы тяжёлого машиностроения, бумажная и пищевая промышленность. Фабрика по производству автомобилей компании Kia Motors мощностью 370 тысяч автомобилей в год. Всего в городе более 600 различных предприятий. Существует план создания специальной промышленной зоны общей площадью 36 тыс. м.

Транспорт в городе — это прежде всего железнодорожная станция Кванмён, через которую проходит маршрут скоростной железной дороги KTX.

Культура 
Культурное наследие:
 Народная музыка нонгак — представляет собой фольклорные пьесы, которые разыгрывались жителями этих мест со средних веков. Сейчас музыка кванмёнский нонгак входит в список нематериального культурного наследия провинции Кёнгидо под номером 20.
 Крестьянские песни нонъё — один из главных элементов фольклора этих мест. Особенно известны народные песни нонъё из местечка Абанни. Считается, что певческой традиции нонъё более 450 лет. Песни нонъё это прежде всего обращение к природе с просьбами послать хорошую погоду и богатый урожай.

Фестивали:
 Фестиваль народной культуры Ори — проводится ежегодно в середине мая. Назван в честь монаха Ори Ли Воника. В программе выступления фольклорных коллективов, состязания в традиционных народных корейских видах спорта.
 Фестиваль искусств Курымсан — проходит ежегодно в начале октября. В программе выступления народных коллективов, а также концерты, музыкальные соревнования между студентами, конкурс каллиграфии и ораторского искусства, выставка местных художников.
 Кванмёнский рок-фестиваль — проводится совместно с радио KBS. Аудитория фестиваля — более 125 тыс. человек. В программе выступления корейских рок-групп. Делаются попытки вывести фестиваль на международный уровень.

Туризм и достопримечательности 
 Комплекс дольменов в районе Чхольсандон и других районах города.
 Природные парки на горе Курымсан и Тодоксан — здесь проложено несколько маршрутов для занятия горным туризмом длиной до 3,5 км (Курымсан) и 1,5 км (Тодоксан).
 Парк Хёнчхон — расположен на склоне холма. Здесь находится цветник, спортивные площадки, зоны отдыха.

Символы 
 Дерево: гингко — символизирует единство горожан.
 Птица: сорока — является символом хороших новостей и олицетворяет надежды и чаяния.
 Цветок: роза — символизирует смелость горожан и готовность защищать духовные ценности.
 Маскот: Пруми — символизирует непрерывное развитие.

Города-побратимы 
Международные контакты Кванмёна налажены с несколькими иностранными городами:
  Оснабрюк, Германия — с 1997,
  Остин, штат Техас, США — с 2001,
  Ляочэн, Китай — с 2003,
  Ямато, Япония — с 2009,
  Чечхон, Республика Корея — с 2008.

Известные жители 
 Ли Вон Ик — учёный и политик XVI века.
 Ли Джин Ки (Онью) — участник группы SHINee.

Примечания

См. также 
 Города Южной Кореи

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim 

Города Республики Корея
Кёнгидо